Шогенов — фамилия; имеет женскую форму Шогенова.

 Шогенов, Азрет Арсенович (1990) — российский борец вольного стиля.
 Шогенов, Борис Амирович (род. 1986) — российский футболист, вратарь.
 Шогенов, Коммунар Шагирович (1929—1997) — советский работник сельского хозяйства.
 Шогенов, Марат Залимгериевич (род. 1984) — российский футболист, полузащитник. Мастер спорта России.
 Шогенов, Николай Касимович (1918—1994) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Шогенов, Юрий Хасанович (род. 1961) — российский учёный, специалист в области электрификации сельского хозяйства, академик РАН (2022).